225 puede referirse a:

 Los años
 225
 225 a. C.
 1225

 Otros
 225 South Sixth, rascacielos estadounidense.
 (225) Henrietta, un asteroide.
 NGC 225, una galaxia.
 Nikkei 225, índice bursátil.
 Antonov An-225, avión de transporte.
 Ruta CH-225, carretera chilena.
 N-225, carretera española.
 Línea 225, página de desambiguación.

 Para el número 225, véase Anexo:Números y Números naturales.